Quedaritas — antiga confederação tribal árabe, cujo nome provém do filho de Ismael

 Shiva — deus hindu também chamado Quedar ou Kedarnath (Nath significa "Senhor" e Quedar ou Kedar significa "Poderoso")

 Ruth Kedar — designer gráfica brasileira

Desambiguação